«Зерка́льные во́йны. Отраже́ние пе́рвое» () — российский кинофильм 2005 года в жанре «боевик». Премьера в России состоялась 1 сентября 2005 года. Фильм провалился в прокате, получил негативные отзывы критиков и в дальнейшем остался известен только благодаря популярной песне Ольги Кормухиной «Падаю в небо».

Сюжет 

Российская авиакорпорация «Сухой» разрабатывает принципиально новый тип многоцелевого боевого самолёта под кодовым названием Су-ХХ. За ним начинают охоту международные террористы и спецслужбы США.

Цель террористов — самолет президента США, пролетающий недалеко от места проведения авиасалона МАКС.

В ролях

Выпуск и отзывы 
Фильм провалился в прокате, не набрав и двух миллионов долларов при бюджете в 10 млн. Кроме того, он получил разгромные отзывы критиков. О нём писали: «„Наш ответ Голливуду“ не получился уже в который раз» (Дмитрий Пучков), «Поражает беспомощностью режиссуры и скверной игрой актёров» (Сергей Кудрявцев), «Олег Капанец на российские деньги снял совершенно антироссийский фильм» (Алекс Экслер), «Это называют неуважением к зрителю, помноженным на неумение рассказывать истории» (КГ-портал). «Зеркальные войны. Отражение первое» со средним баллом 16 является худшим фильмом 2005 года и худшим фильмом за всё время на сайте-агрегаторе рецензий Критиканство. Оценки зрителей также были низкими.

Продолжение 
Фильм изначально задумывался как дилогия, но провал в прокате и плохие отзывы зрителей поставили крест на «Отражении втором».

Примечания

Ссылки 
 «Зеркальные войны. Отражение первое» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Страница на Ruskino.ru 
 

Фильмы-боевики России
Фильмы об авиации
Фильмы России 2005 года
Фильмы на русском языке